Tour (französisch für „Drehung, Rundreise“) steht für:

 Tour, Kurzform für ein Konzert- oder Gastspielreise, siehe Tournee
 Tour, Arbeitsgang bei der Lieferung von Gütern, siehe Tourenplanung
 Tour, Arbeitsgang bei der Herstellung von Blätterteig, siehe Tourieren
 Tour (Zeitschrift), Radsportmagazin

 Le Tour, Dorf in Chamonix-Mont-Blanc, Frankreich
 Tour de France, auch le Tour, jährliches Radrennen in Frankreich
 Tour (Danse), Kettentanz aus der Bretagne

Tour ist der Familienname folgender Personen:

 James Mitchell Tour (* 1959), amerikanischer Chemiker

Siehe auch:
 La Tour, de la Tour (Begriffsklärungen)

 Tours (Begriffsklärung)
 Touring
 Thur
 Tur

Abkürzung